Зубринка — название населённых пунктов.

Россия 
 Зубринка — посёлок в Сердобском районе Пензенской области.

Украина 
 Зубринка — село в Хорошевском районе Житомирской области.